Война пуговиц () — роман французского писателя Луи Перго, а также его экранизации:
 Война пуговиц — фильм Ива Робера 1962 года.
 Война пуговиц — фильм Джона Робертса 1994 года.
 Война пуговиц — фильм Яна Самуэля 2011 года.

Есть ещё 2 экранизации этого романа с другими названиями:
 Война мальчишек () — фильм Жака Даруа 1937 года.
 Новая война пуговиц () — фильм Кристофа Барратье 2011 года.